Jules Van Ackere (politicus) (1851-1934), Belgisch burgemeester
 Jules Van Ackere (musicoloog) (1914-2008), Belgisch musicoloog